Deux sous-marins de l'United States Navy ont porté porter le nom dUSS Harder, d'après le nom anglophone du harder, un poisson de la famille Mugilidae :
 l', un sous-marin de classe Gato coulé durant la Seconde Guerre mondiale ;
 l', un sous-marin de classe Tang en service de 1952 à 1974.

Harder